Serjogino ( bzw. ) ist ein Name russischer Orte:
 Serjogino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Ludwigsfelde, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Serjogino (Kostroma, Parfenjewo), Dorf im Rajon Parfenjewo, Oblast Kostroma
 Serjogino (Kostroma, Scharja), Dorf im Rajon Scharja, Oblast Kostroma